Benson and Hedges Masters 1977 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 7–11 lutego 1977 roku w New London Theatre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 10 zaproszonych zawodników.

W finale turnieju Walijczyk Doug Mountjoy pokonał swojego rodaka Raya Reardona 7–6.

Nagrody 
Zwycięzca: L2 000

Łączna pula nagród: L5 200

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Obrońca tytułu, Walijczyk Ray Reardon w tegorocznej edycji turnieju Masters doszedł do finału, ulegając jednak swojemu rodakowi Dougowi Mountjoy 6–7.

Turniej główny

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1976/1977

Przypisy 

1977 w sporcie
Masters